Deméter — deusa grega, equivalente à romana Ceres
Templo de Deméter — templo em Elêusis, Grécia
1108 Demeter — asteroide

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de mitologia